Газије могу бити:

 Газије (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Газије (Феричанци), насељено мјесто у општини Феричанци, Република Хрватска

или

 Гази, арабизам, почасна титула у Османском царству